Sparks – zespół muzyczny
 Sparks – singel norweskiego zespołu Röyksopp
Miejscowości w USA:
 Sparks – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Cook
 Sparks – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe
 Sparks – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Sparks – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso